Die National League Wild Card Series 2022 waren zwei Best-of-Three-Playoff-Serien in der Major League Baseball (MLB), in denen die teilnehmenden Teams der National League Division Series 2022 (NLDS) ermittelt wurden. Beide Wild-Card-Serien begannen am 7. Oktober, wobei Spiel 2 für den 8. Oktober und das Spiel 3 für den 9. Oktober angesetzt war.

Die Philadelphia Phillies besiegten die St. Louis Cardinals, um in die NLDS gegen die Atlanta Braves einzuziehen, und die San Diego Padres besiegten die New York Mets, um in die NLDS gegen die Los Angeles Dodgers einzuziehen.

Hintergrund 
Am 10. März änderte die Major League Baseball zum ersten Mal seit 2012 die Struktur der Postseason und fügte in jeder Liga ein sechstes Team zur Postseason hinzu. Die MLB fügte außerdem eine Wild-Card-Serie hinzu, in der der am niedrigsten gesetzte Divisionssieger und drei Wild-Card-Teams (die jeweils nach den Ergebnissen der regulären Saison gesetzt sind) eine Best-of-Three-Wild-Card-Serie spielen, wobei das höher gesetzte Team alle drei Spiele austrägt. Der Drittplatzierte spielt gegen den Sechstplatzierten, der Viertplatzierte gegen den Fünftplatzierten. Dadurch erhalten die beiden Erstplatzierten jeder Liga ein Freilos für die Division Series. Die Struktur der Postseason ähnelt dem Format, das die MLB im Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie vorübergehend verwendete; allerdings gab es 2020 keine Erstrunden-Freilose für die beiden Erstplatzierten.

Weiterer Verbleib in der Postseason 
Siehe Hauptartikel: MLB 2022, ALWC 2022, NLDS 2022, ALDS 2022, NLCS 2022, ALCS 2022, World Series 2022

Spielzusammenfassungen

St. Louis Cardinals vs. Philadelphia Phillies 
Philadelphia gewann die Serie 2–0.

New York Mets vs. San Diego Padres 
San Diego gewann die Serie 2–1.

St. Louis Cardinals vs. Philadelphia Phillies

Spiel 1 
Freitag, 7. Oktober 2022, 13:07 CDT im Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Zuschauer: 45.911

Spiel 2 
Samstag, 8. Oktober 2022, 19:37 CDT im Busch Stadium in St. Louis, Missouri

Zuschauer: 48.515

New York Mets vs. San Diego Padres

Spiel 1 
Freitag, 7. Oktober 2022, 20:07 EDT im Citi Field in New York City, New York

Zuschauer: 41.621

Spiel 2 
Samstag, 8. Oktober 2022, 19:37 EDT im Citi Field in New York City, New York

Zuschauer: 42.156

Spiel 3 
Sonntag, 9. Oktober 2022, 19:07 EDT im Citi Field in New York City, New York

Zuschauer: 39.241

Einzelnachweise 

2022
Baseball 2022
Sportveranstaltung in St. Louis
Sportveranstaltung in New York City
Baseball (Vereinigte Staaten)
St. Louis Cardinals
Philadelphia Phillies
New York Mets
San Diego Padres